Venant de l'hébreu aqeb qui veut dire talon, Jacopone est un prénom essentiellement masculin, fêté le 25 décembre.

Prénom
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Jacopone.

Saints et bienheureux chrétiens
 Saint Jacopone de Todi, franciscain, auteur du Stabat Mater († 1306).

Voir aussi

Notes et références

Liens internes
 Liste des prénoms

Homonymie de prénom
Jacopone